Dies ist eine thematisch und alphabetisch geordnete Auflistung von Salaten. Die Grenzen können fließend sein; je nach Anteil können sich die Eingruppierungen ändern.

Basierend auf Gemüse 

 Aida-Salat
 Blattsalat
 Bohnensalat
 Caesar Salad
 Caprese 
 Chefsalat
 Cobb Salad
 Eisbergsalat
 Käferbohnensalat
 Fenchelsalat
 Frisee-Salat mit Linsen und Käse
 Gado-gado 
 Griechischer Salat
 Gurkensalat
 Insalata caprese
 Panzanella
 Paprikasalat
 Karottensalat
 Krautsalat
 Löwenzahnsalat 
 Mesclun (französischer Begriff für gemischten Salat)
 Pusztasalat 
 Rohkostsalat
 Salade niçoise
 Salat nach Art von Pantelleria (oder Insalata pantesca)
 Schopska-Salat
 Selleriesalat
 Som Tam (Thailändischer Salat mit rohen Papayas und Fischsoße)
 Spargelsalat
 Sprossensalat
 Tomatensalat
 Waldorfsalat

Basierend auf Eiern oder Käse 
 Eiersalat (mit Mayonnaise)
 Käsesalat
 Bredasalat

Basierend auf Fleisch oder Wurst 

 Fleischsalat
 Geflügelsalat
 Herrensalat (Wurststreifen, Paprikastreifen, gekochtes Ei, Champignons, Salatmayonnaise mit Paprikageschmack)
 Larb (Nationalgericht der Laoten: rohes oder gekochtes Fleisch mit Kräutern, Gewürzen und Limonensaft)
 Nürnberger Gwärch
 Ochsenmaulsalat
 Russischer Salat
 Spreewälder Herrensalat (Fleischbrät mit Champignons, Erbsen, Gurkenwürfeln, Maiskörnern, Tomatenstücken, mit Dressing)
 Teufelssalat
 Ungarischer oder Budapester Salat (Fleischsalat mit Paprika, Gewürzgurke und Zwiebeln in Paprika-Mayonnaise)
 Wurstsalat
 Zigeunersalat (Rindfleischstreifen mit Paprika und Zwiebeln in scharfer Tomatensauce)

Basierend auf Fisch oder Meeresfrüchten 
 Fischsalat
 Heringssalat
 Krabbencocktail
 Thunfischsalat

Basierend auf Kartoffeln 
 Kartoffelsalat
 Oliviersalat

Basierend auf Getreide, Reis oder Nudeln 
 Bulgursalat
 Nudelsalat
 Reissalat
 Somensalat (japanische Somen-Nudeln und essig-basierte Soßen)
 Taboulé

Basierend auf Obst 
 Avocadosalat
 Obstsalat
 Orangensalat (Sizilianischen Orangensalat, Insalata di arance)

Salat
Salat